Pilot Point ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pilot Point (Alaska)
 Pilot Point (Texas)